Matengo ist der Name von:

 Matengo Hochland im Distrikt Mbinga, Region Ruvuma im Süden Tansanias
 Matengo (Ethnie) dortselbst
 Matengo (Sprache)